White Cloud Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 White Cloud Township (Iowa)
 White Cloud Township (Missouri)